Сарно () — город в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно.

Население составляет 31 580 человек (на 2004 г.), плотность населения составляет 795 чел./км². Занимает площадь 39 км². Почтовый индекс — 84087. Телефонный код — 081.

Покровителем коммуны почитается Архангел Михаил. Праздник ежегодно празднуется 8 мая.

Ссылки 
 http://www.comune.sarno.sa.it/ 

Города Италии